Казини () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Казини, Пьер Фердинандо (род. 1955) — итальянский политик.
 Казини, Стефания (род. 1948) — итальянская актриса, кинорежиссёр и сценарист.